Ноний Марцелл (лат. Nonius Marcellus; прозванный Peripateticus Tubursicensis то есть «Перипатетик из Тубурсика») — латинский грамматик из Тубурсика в Нумидии, живший около начала IV века.
 Ноний Патерн — консул 279 года.